Кутищенська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад Української РСР та України.

 Кутищенська сільська рада — Житомирська область, Любарський район.
 Кутищенська сільська рада — Івано-Франківська область, Тлумацький район.